

Sigle
GATT – General Agreement on Tariffs and Trade, accordo internazionale

Persone
Joe Gatt – ex calciatore maltese
Joseph Gatt – attore britannico di origine maltese
Joshua Gatt – calciatore statunitense 
Robert Gatt – ex calciatore maltese
Salvu Gatt – ex calciatore maltese